templomok
San Sebastiano (Milánó)
San Sebastiano (Róma)
San Sebastiano (Velence)
helyek
San Sebastiano Curone, Piemont régió, Alessandria megye
San Sebastiano al Vesuvio, Campania régió, Nápoly megye
San Sebastiano da Po, Piemont régió, Torino megye